Weatherford ist Ortsname von
 Weatherford (Oklahoma), Stadt in Oklahoma, USA
 Weatherford (Texas), Stadt in Texas, USA
Weatherford ist Personenname von
 Teddy Weatherford (1903–1945), US-Swing-Pianist 
 Zadoc L. Weatherford (1888–1983), US-amerikanischer Politiker

Sonstige Bedeutungen:
 Weatherford International, ein internationales Öl-Service Unternehmen mit Sitz in der Schweiz